Die Topklasse 2012/13 war die dritte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 2012 und endete am 12. Mai 2013.

Meister wurden in der Samstagsstaffel die VV Katwijk und in der Sonntagsstaffel der Achilles ’29. Da Katwijk auf den Aufstieg in den bezahlten Fußball verzichtet hatten, stieg stattdessen Achilles '29 auf.

Samstagsstaffel

Sonntagsstaffel

Play-offs Meisterschaft 

|}

Relegation

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Siehe auch 
 Eredivisie 2012/13
 Eerste Divisie 2012/13

Weblinks 
 Topklasse soccerway.com
 Play-offs soccerway.com

Fußballsaison 2012/13
Fußballwettbewerb in den Niederlanden